Route  – nome usato per designare un tipo di strade (es. Route 66)
 route  – in informatica, un comando che permette di vedere e modificare la tabella di routing nei sistemi GNU/Linux
 Route  – nello scautismo, un campo di cammino praticato dai rover
 Route  – un territorio nella contea di Antrim, in Irlanda del Nord